Trois navires de lUS Navy portent le nom dUSS Pulaski ou de USS Casimir Pulaski :
l', un navire à vapeur en service de 1861 à 1863 ;
l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe James Madison en service de 1964 à 1994 ;
l', un landing ship tank en service de 1945 à 1967, retiré du service pendant un court laps de temps entre 1946 et 1955.

Pulaski